Psenptah è il nome di tre pseronaggi appartenenti alla dinastia dei grandi sacerdoti di Ptah:
Psenptah I, figlio secondogenito di Harmakhis e Nefertiti;
Psenptah II, gran sacerdote e marito della principessa tolemaica Berenice;
Psenptah III, gran sacerdote sotto Tolomeo XII e Cleopatra.